Тейлор, Марк:
  (род. 1950) — американский актёр.
  (род. 1977) — канадский актёр.
 Тейлор, Марк — британский музыкальный продюсер.